Westland Marathon (hardloopwedstrijd), een Nederlandse hardloopwedstrijd.
 Westland Marathon (schaatswedstrijd), een Nederlands schaatswedstrijd.